Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 54001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 2 kwietnia 2000 do 16 sierpnia 2001. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

54001-54100

54101-54200

54201-54300

54301-54400

54401-54500

54501-54600

54601-54700

54701-54800

54801-54900

54901-55000

Przypisy 

Lista planetoid 054001-055000